Diana Jorgova (1942) olimpiai ezüstérmes bolgár atléta, távolugró
 Diana Jorgova (1971) olimpiai ezüstérmes bolgár sportlövő